Нетопырь Дарвина () — вид лучепёрых рыб из семейства нетопырёвых. Родственно близок с меланоцетом Джонсона. Назван в честь Чарльза Дарвина, из-за того, что английский натуралист изучал природу Галапагосских островов.

Описание 
Примерная длина тела—25 сантиметров. Вес до 1кг. Доживает до 12 лет.

Нетопырь Дарвина „ходит“ по дну на своих плавниках, но плавать практически не умеет. Когда рыба достигает половой зрелости, её спинной плавник становится единым. Длинный выступ на голове нужен, чтобы защищать иллиций. Характерной особенностью рыбы являются ярко-красные „губы“. Их назначение точно неопределенно.

Питание 
Этот вид питается в другими мелкими рыбами, мелкими ракообразными (такими, как креветки) и моллюсками, привлекая их иллицием.

Распространение 
Обитают в Тихом океане, преимущественно у Галапагосских островов, на глубине от 3 до 120 метров. Также встречаются в водах Эквадора и у берегов Перу.

Размножение 
Из-за малого количества информации, точно неопределенно, как размножаются эти нетопыри. Скорее всего размножение такое же, как и у остальных рыб из отряда удильщикообразные.

Охранный статус 
Из-за того, что нетопырь Дарвина обитает на большой глубине его численность довольно стабильная.

См. также 
 Список объектов, названных в честь Чарлза Дарвина

Примечания 

Нетопырёвые
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1958 году
Таксоны, названные в честь Чарлза Дарвина